Constantin Alexandru Rosetti – scrittore e uomo politico romeno
C. A. Rosetti – comune della Romania nel distretto di Buzău
C. A. Rosetti – comune della Romania nel distretto di Tulcea